Herrestads församling kan syfta på:

 Herrestads församling, Göteborgs stift
 Herrestads församling, Linköpings stift
 Stora Herrestads församling, Lunds stift
 Östra Herrestads församling, Lunds stift